УАЗ СГР (в просторечии — «Буханка») — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузо-пассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе. Модель представляет собой модернизированный и рестайлинговый кузов УАЗ-450, производившийся с 1958 года. Вынужденно заняло собой место модели УАЗ-3165 в 1990—2000 гг., по причине непоявления последней. Серийный выпуск УАЗ-452 начат в 1965 году.

В серию входят модели 452, 2206, 3741, 3909, 39094, 3962, 3303 и другие.

Описание 
Автомобили УАЗ-452, выпускавшиеся в период с 1965 по 1979 год, отличались наличием светотехники старого образца (бесцветные поворотники, задние фонари круглой формы), отсутствием боковых повторителей поворотников, другой приборной панелью, штамповкой последнего бокового фальшокна заходящей назад к задним дверям, более закругленными задними углами кузова, специальной нишей для номерного знака на левой задней двери, рычажными амортизаторами и деревянной грузовой платформой. Автомобиль производится как в кузовном (вагонном), так и в бортовом варианте («головастик»). Кузов автомобиля может быть оснащён боковыми одностворчатыми дверьми и двустворчатой дверью сзади (конфигурация дверей зависит от конкретной модификации). Колёсная формула .

В 1997 году автомобиль получил новый мотор УМЗ-4218 объёмом 2,9 литра и мощностью 98 л. с. В 2008 году этот мотор совместно с фирмой Bosch, с которой УАЗ сотрудничал в области электронного впрыска топлива, модернизировали, он стал называться УМЗ-4213 (2,9 л, 99 л. с.) и отвечал нормам «Евро-3».

В 2009 году УАЗ начал оснащать свои фургоны заводским атмосферным 4-цилиндровым двигателем ЗМЗ-409 объёмом 2690 см³ с системой газораспределения DOHC мощностью 112 л. с. при 4000 об./мин.

В марте 2011 года моделям 3962/39625 (санитарный фургон) и 2206 (микроавтобус) провели модернизацию. Были добавлены ABS, гидроусилитель руля, ремни безопасности по стандарту Евро-4, новый травмобезопасный руль (на пассажирских версиях), двигатель тоже по стандарту Евро-4.

В 2016 году была проведена новая модернизация: все приборы были сведены к одному циферблату спидометра с дисплеем на нём, где отображаются прочие сведения и перенесены в центр приборной панели; появилась ниша для аудиосистемы, передние сиденья с интегрированными подголовниками и продольной регулировкой, передний бампер с «клыками», улучшенная шумоизоляция моторного отсека, грузовые версии получили новый травмобезопасный руль.

Модификации

УАЗ-452 и его модификации 
 УАЗ-452 — фургон, базовая модификация.
 УАЗ-452А — санитарный автомобиль. Автомобиль вмещал до четырёх носилок или восьмерых на лавочках и одного сопровождающего в обоих случаях. Всего же до 11 сидячих мест. Санитарка не предусматривала комфорта при перемещениях, подвеска оставалась со стандартной модели, но был единственным санитарным автомобилем, способным добраться в самые отдалённые места.
 УАЗ-452АС — санитарный автомобиль в северном исполнении.
 УАЗ-452АЭ — шасси для установки различного оборудования.
 УАЗ-452В — десятиместный микроавтобус вагонной компоновки.
 УАЗ-452Д — грузовик с двухместной кабиной и деревянной грузовой платформой.
 УАЗ-452Г — санитарный автомобиль, отличается от УАЗ-452А вместимостью.
 УАЗ-452К — экспериментальный 16-местный трёхосный автобус, () (1973 г).
 УАЗ-452П — седельный тягач.
 Челябинец — 452 ДК — автоклуб, производился на Челябинском заводе театрального оборудования в 1972—1976 годах, произведено около 500 шт.
 Кубанец — У1А, имеющий внешние отличия по кузову (в частности, характерное диагональное ребро жёсткости, более узкая боковая дверь сразу за правой дверью кабины, вместо задних распашных дверей — глухая задняя стенка кузова с одним трапециевидным окном в ней, иногда с багажным люком в нижней части) и производимый на Краснодарском механическом заводе с 1966 по 1985 год в нескольких модификациях.
 КМЗ-Т12.02 (автоклуб), в 4- и 7-местной модификациях, серийно выпускавшийся на заводе АвтоКубань с 1987 по 1995 год. Распределялись автомобили исключительно по линии Министерства культуры.
 ТСК — Т-12-02, («транспортное средство культуры») производился на Пермском вагоностроительном заводе до 1989 г. Данная модификация производилась как мобильный киносъёмочный операторский пульт, пятиместный (включая место водителя) вариант не имел раздельных сидений в фургоне. Три места в фургоне обеспечивались фанерной лавкой по левому борту, обитой кожзаменителем со смягчением 10 мм поролоном.
 Десна (ЧПК-762), внешне очень похожий на Кубанец, разработанный как передвижная киноустановка на Черниговском заводе специального автотранспорта.
 Десна-2М (ЛЭК-452-77) — с высокой крышей и иными отличиями по кузову, выпускался специально для киностудий на том же заводе.
 ТС-17144 «Ермак» — вахтовый автомобиль производства Авторемонтного завода «Павловский» (село Павловск Алтайского края). Модификация — ТС-17144У. Производился в 1990-х годах, выпуск составлял до 30 автомобилей в месяц.

УАЗ-3741 и его модификации 
В 1985 году была проведена модернизация, и согласно новой классификации, модификации УАЗ-452 получили новые индексы.

В период после 1989 года на шасси микроавтобусов УАЗ начался выпуск банковских броневиков для служб инкассации. Инкассаторские броневики производились сравнительно небольшими партиями, в различных вариантах исполнения.
 УАЗ-3741 — интегрированный цельнометаллический фургон. УАЗ-3741 (37419) — грузовой полноприводный автомобиль-фургон с тремя боковыми одностворчатыми дверьми и двустворчатой дверью задка. Производится комплектациях фургон, автобус, комби и комби-экспедиция.
 УАЗ-3303 — полноприводный грузовик. Кабина — цельнометаллическая, двухместная, с двумя боковыми одностворчатыми дверьми и съёмной крышкой капота двигателя. Автомобиль имеет металлическую платформу.
 УАЗ 330362 — полноприводный грузовик с удлинённой на 250 мм базой и опущенной на 100 мм грузовой платформой.
 УАЗ-2206 — полноприводный микроавтобус (от 8 до 11 мест в салоне). Конструкция рамная, кузов цельнометаллический. Иногда эксплуатировался в качестве маршрутного такси, аналогично РАФ-2203. С 1 апреля 2011 года автомобиль оборудуется гидроусилителем рулевого управления и антиблокировочной системой тормозов.

 УАЗ-3962  — санитарный автомобиль.
 УАЗ-3909 «Фермер» — модель вагонного типа. Грузо-пассажирский полноприводный автомобиль с тремя боковыми одностворчатыми дверьми и двустворчатой дверью задка. Производится.
 УАЗ-39094 «Фермер» — полноприводный грузовик. Выпускается с 1997 года. Кабина — цельнометаллическая, пятиместная, с тремя боковыми одностворчатыми дверьми и съёмной крышкой капота двигателя. Автомобиль имеет металлическую грузовую платформу со съёмным тентом.
 УАЗ-3909i — военный санитарный автомобиль.
 УАЗ-390945-903 — малый лесопатрульный комплекс для борьбы с лесными пожарами.
 ДИСА-1912 «Заслон» — специальный бронированный автомобиль для перевозки ценностей (ООО «ДИСА»).
 ПТКС-2 (спецавтомобиль для Передвижной Телевизионной Контрольной Станции), разработанный во Львове в 1985 году. Отличался высокой крышей с мощным трубчатым каркасом, выдвижной телескопической мачтой и люком для выхода оператора на крышу.

В культуре 
На протяжении многих лет автомобили семейства УАЗ СГР появлялись в отечественных и зарубежных фильмах различных жанров.

Также УАЗ 452 использовался в музыкальном клипе Sander van Doorn, Martin Garrix, DVBBS «Gold Skies».

См. также 
Barkas B1000

Примечания

Ссылки 
 Кроссовки или сапоги? // Зарулем.рф.
 Уаз-39095. от головастика — к лягушке? // Зарулем.рф.
 Сергей Белоусов. Там, где пехота не пройдет. Внедорожный тест УАЗ-452 «буханка» // РИА НОВОСТИ.
 С. Ионес — Вкус «буханки». Обзор УАЗ-452, УАЗ-2206, УАЗ-3741, УАЗ-3303 // Грузовик-пресс, № 6, 2004

452
Микроавтобусы